Sitzkreis bezeichnet

 eine pädagogische Methodik, siehe Methodik (Pädagogik)#Stuhl-/Sitzkreis
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Čížkrajice